Иван Василев Редовски е български футболист, нападател. Играе в Локомотив (Мездра).

Роден е на 10 септември 1981 г. в Ботевград. Юноша е на Славия. Висок е 191 см и тежи 85 кг. Играл е за отборите на Балкан (Ботевград), Славия, Ботев (Враца), Светкавица, Видима-Раковски, Родопа, истинския Пирин (Благоевград) (през есента на 2005 г. но отбора не завърши първенството) и Спартак (Плевен). От есента на 2006 г. играе за Марек.

По сезони 

Български футболисти
Футболисти на Балкан (Ботевград)
Футболисти на Славия (София)
Футболисти на Ботев (Враца)
Футболисти на Видима-Раковски
Футболисти на Родопа (Смолян)
Футболисти на Светкавица (Търговище)
Футболисти на „Спартак“ (Плевен)
Футболисти на Марек (Дупница)
Футболисти на Академик (София)
Родени в Ботевград